El término This is It puede referirse a:
Michael Jackson's This is It,  concierto-documental estadounidense de 2009; 
This is it (canción), canción de Michael Jackson publicada póstumamente;
This is it (conciertos), cincuenta conciertos de Michael Jackson, que se celebraría en el O2 Arena de Londres; o
This is it (álbum), álbum póstumo de Michael Jackson, lanzado en 2009.